Literal hace referencia a varios artículos:

Lo relativo a la letra (se puede confundir con literario).
Lo que se lee o reproduce "al pie de la letra" (completamente y con exactitud).
Lenguaje literal por oposición al lenguaje figurativo (que no utiliza recursos que alteran la literalidad del lenguaje: símiles, analogía, metáforas, etc.)
Traducción literal, la adherencia estricta de una traducción a las formas de un texto.
Interpretación literal. 

Literal (lógica matemática), proposición elemental o su negación en expresiones lógicas. 
Literalismo (música), método de composición de música.
Símbolo terminal en expresiones regulares y en descripciones de gramáticas formales.
Objeto literal, string literal o función literal; las notaciones de representación de un valor dentro de lenguaje de programación de código fuente.
Un conjunto de información que es representada "como está" en compresión de datos.
Revista Literal (Argentina, 1973-1977).
'Literal': título del 16º álbum de estudio del reconocido cantante, músico, compositor y productor dominicano Juan Luis Guerra.

Enlaces externos 

cs:Literál